USS Block Island (CVE-21) («Блок-Айленд») — авианосец ВМС США типа «Боуг». В строю с июня 1942 года, участвовал во Второй мировой войне. Во время боевых походов в северную и центральную Атлантику в 1943 — 1944 годах самостоятельно потопил две немецких подводных лодки (ПЛ). 29 мая 1944 года потоплен торпедами подводной лодки U-549.

В мае 1943 года корабль прибыл в Норфолк и вступил в состав Атлантического флота. 15 июля он в последний раз был переклассифицирован — в эскортный авианосец, получив бортовой номер CVE-21. Тем не менее, в течение лета 1943 года корабль использовался как авиатранспорт, совершив два рейса в Ирландию и доставив груз истребителей «Тандерболт». В сентябре «Блок-Айленд», находясь в Норфолке, столкнулся с эсминцем и получил повреждение корпуса. Ремонт занял две недели.

В первый боевой поход в северную Атлантику «Блок-Айленд» вышел 15 октября 1943 года во главе авианосной противолодочной группы TG 21.16, которая сопровождала конвой UGS-21. 28 октября самолёты авианосца (два «Эвенджера») потопили ПЛ U-220. Группа вернулась в США 25 ноября.

Второй поход состоялся 15 декабря 1943 — 3 февраля 1944 года. В этот раз группе не удалось потопить ни одной ПЛ несмотря на ряд атак против них. 14 января были подобраны выжившие члены экипажа ПЛ U-231, потопленной накануне британскими силами.

Третий выход (16 февраля — 31 марта 1944 года) был отмечен потоплением 17 марта самолётами «Блок-Айленда» совместно с эсминцами охранения лодки U-801 (взяты в плен 47 членов экипажа). 19 марта к юго-западу от островов Зелёного мыса самолёты потопили U-1059. Во время преследования лодки разбился «Эвенджер» из авиагруппы «Блок-Айленда», два члена экипажа из трёх погибли. Кроме того, во время этого похода корабли группы самостоятельно уничтожили U-603 и U-709.

Четвёртый поход начался 29 апреля 1944 года. 6 мая самолётами совместно с эсминцами охранения была потоплена лодка U-66 (одна из наиболее результативных ПЛ Кригсмарине, на счету которой 33 потопленных судна), взяты 36 пленных.

Вечером 29 мая «Блок-Айленд» находился к северо-западу от Канарских островов в точке с примерными координатами 31°13' СШ, 23°03' ЗД. Он был атакован лодкой U-549, которая смогла незамеченной миновать строй эсминцев охранения. В 20.13 в корабль попала первая торпеда, затем последовали ещё 2 попадания. Лодка выпустила в целом 4 торпеды, из которых одна попала в эсминец «Барр», нанеся ему тяжёлые повреждения. ПЛ затем была потоплена другими эсминцами.

Положение авианосца было сразу признано безнадёжным и командир уже вскоре после торпедирования отдал приказ покинуть корабль. К 21.00 практически все люди сошли с корабля. В 21.55 «Блок-Айленд» затонул; после того, как корабль ушёл под воду, сдетонировал боезапас. При торпедировании авианосца погибли 6 моряков, 15 были ранены. В момент гибели корабля в воздухе находились 6 его самолётов, из которых только 2 удалось благополучно приземлиться на Азорских островах, 4 других самолёта с 4 пилотами погибли.

За участие в войне «Блок-Айленд» был удостоен двух звёзд за службу. Он стал единственным американским авианосцем, потопленным силами Германии.

См. также 
 Список эскортных авианосцев ВМС США
 Список боевых кораблей ВМС США, потерянных во Второй мировой войне (1—229)

Примечания 

Эскортные авианосцы типа «Боуг»